Booré ou Bôoré ou Boré peut désigner :
 Booré, la localité située dans le département de Bokin au Burkina Faso
 Booré, la localité située dans le département de Boussouma au Burkina Faso